Delhi steht für:

 Delhi, eine Stadt und ein Unionsterritorium in Indien
 Sultanat von Delhi, historischer islamischer Staat in Indien
 Delhi (Haixi), eine Stadt in Qinghai, China
 Delhi (Illinois), eine Stadt in Illinois, Vereinigte Staaten
 Delhi (Iowa), eine Stadt in Iowa, Vereinigte Staaten
 Delhi (Kalifornien), eine Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Delhi (Kanada), eine Stadt in Ontario, Kanada
 Delhi (Louisiana), eine Stadt in Louisiana, Vereinigte Staaten
 Delhi (Minnesota), ein Ort in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Delhi (New York), eine Stadt in New York, Vereinigte Staaten
 Delhi (Texas), eine Stadt in Texas, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:

 Delhi Bridge, in Scio, Michigan, ID-Nr. 08000844
 Delhi Coronet Band Hall, in Delhi, Minnesota, ID-Nr. 84001687
 Delhi Municipal Baseball Park, in Delhi, Louisiana, ID-Nr. 00000007

sowie
den ehemaligen leichten Kreuzer Dehli (C74) der indischen Marine, siehe HMNZS Achilles (70)

Siehe auch:
 Delhi Township
 Deli
 Delli
 Dely
 Neu-Delhi